Mulga est un nom vernaculaire d'origine aborigène australienne qui sert à désigner la végétation semi-aride qui couvre la plus grande partie du continent australien. Le terme désigne certaines espèces d'acacias mais surtout l'écosystème dominé par ce type de végétation.

Liste des espèces appelées « mulga » 
 
Le terme peut indifféremment désigner la principale plante qui constitue cette végétation, ou « Vrai Mulga » et d'autres espèces du genre acacia qui lui ressemblent et vivent dans les mêmes conditions:
 Mulga (ou Vrai Mulga) - Acacia aneura
 Mulga (ou Bendee) - Acacia catenulata
 Mulga (ou Bowgada) - Acacia linophylla
 Mulga à chevaux - Acacia ramulosa
 Mulga houblon - Acacia craspedocarpa
 Mulga noir - Acacia citrinoviridis
 Mulga parasol - Acacia brachystachya
 Mulga rouge - Acacia cyperophylla
 Vrai mulga - Acacia aneura

Mulga, écosystème 
        
Mulga désigne aussi par extension l'écosystème ou le paysage dans lequel domine le type de végétation ci-dessus. C'est ce dernier sens qui est le plus fréquemment utilisé.

Voir aussi 
 Mulga ou Serpent de la mulga
 Australasien

Géographie de l'Australie
Flore endémique d'Australie
Arbre
Nom de plante ambigu

et:Mulga-akaatsia